MANOLITO (MP2P) è il protocollo di comunicazione proprietario utilizzato prima da Blubster e poi anche da Piolet. 
Consiste in un network decentralizzato, ovvero non richiede l'utilizzo di server centrali.

Consente elevate velocità e un anonimato "maggiore" rispetto a molti altri network.

Nella rete MP2P risiedono solo file musicali (MP3), visto che nessun altro tipo di file è ammesso.

Storia 
Il protocollo venne ideato da Pablo Soto e il cui codice è chiuso e di proprietà. Blubster e Piolet sono gli unici due client che utilizzano MP2P. Dopo un avvio promettente, questo network ha subito una brusco stop tanto che sempre più utenti chiedono l'apertura del suo codice sorgente. MP2P lascia che il numero di IP, (gli utenti connessi), sia trasparente (quindi facilmente rintracciabile) ma non consente di tenere traccia del materiale scambiato. Un altro punto di forza è la sua estrema flessibilità nel poter accogliere nuove caratteristiche tecniche.

Collegamenti esterni 

Peer-to-peer